Au nom du peuple français sont les premiers mots de la formule exécutoire en France; en outre, les jugements sont rendus au nom du peuple français, d'après l'article 454 du Code de procédure civile et l'article L111-1 du Code de l'organisation judiciaire. 
Au nom du peuple français est une émission de télévision durant  diffusée le  sur TF1 en partenariat avec Le Figaro Magazine et mettant en scène le procès de Louis XVI.